Кочневское, Кочнёвское — топоним в России:
 
 Кочневское — село в Белоярском городском округе Свердловской области.
 Кочнёвское — село в Камышловском районе Свердловской области.